Szent Anna néven ismert:

 Szent Anna, Szűz Mária édesanyja
 Szent Bertalanról nevezett Boldog Anna (1549–1626) apáca
 Schäffer Szent Anna (1882–1925)

Jegyzetek